Berchtold d'Andechs fut comte d'Andechs. 

Berchtold III d'Andechs épousa Gisèle de Schweinfurt.

Deux enfants son issus de cette union :

 Berthold IV de Diessen, qui épouse Sophie d'Istrie, dont :
 Berthold  d'Istrie

 Adélaïde, elle épousa le comte Albert II du Tyrol, veuve, elle épousa Arnoul de Mareit.

Berchtold III d'Andechs est l'ascendant direct des rois de Bavière, des ducs en Bavière, de l'impératrice d'Autriche Élisabeth de Wittelsbach, de son époux François-Joseph  d'Autriche par sa mère l'archiduchesse Sophie de Bavière est également un descendant de Berchold III d'Andechs, il en est de même pour les princes actuels de Bavière.

Références 

Andechs, Bertchold 03 de
Berchtold III